Danziger est un patronyme porté notamment par :

 Allen Danziger (1942-), acteur américain ;
 Jeff Danziger (1943-), dessinateur de presse et caricaturiste américain ;
 Paula Danziger (1944-2004), femme de lettres américaine, spécialisée en littérature d'enfance et de jeunesse.